Natã, na Bíblia, foi um dos filhos do Rei Davi e Bate-Seba. Seu nome possivelmente é uma homenagem ao profeta Natã. Ele é um dos ancestrais de Jesus.

Família 
Davi e Bate-Seba tiveram quatro filhos, Siméia, Sobate, Natã e Salomão, que nasceram em Jerusalém. Além destes, Davi teve seis filhos de várias esposas, que nasceram em Hebrom, onde ele reinou por sete anos e seis meses, e nove filhos que nasceram em Jerusalém, onde ele reinou por trinta e três anos, além dos filhos das concubinas e das filhas.

Davi foi o sétimo e último filho de Jessé, e Bate-Seba é descrita como filha de Amiel, ou como filha de Eliã. Alguns autores identificam Eliã, o pai de Bate-Seba, com Eliã, um dos valentes de Davi, o que explicaria a traição de Aitofel, pois Davi havia desonrado sua neta, Bate-Seba.

Biografia 
Natã recebeu este nome como uma provável homenagem de Davi ao profeta que o havia admoestado por seu pecado e foi importante para fazê-lo se arrepender.

Segundo John Gill, ele teve três filhos, Azarias, Zabude e Ahishar, conforme . Segundo outros autores, Azarias e Zabude eram filhos do profeta Natã.

Descendentes 
Natã, filho de Davi, é listado em Lucas 3 na genealogia de José, pai de Jesus, através de seu filho Matatá.

O antigo testamento não menciona nenhum dos descendentes de Natã até Maria. John Gill identifica Matatá, filho de Natã, com Abisar, citado como mordomo do rei Salomão.

De acordo com John David Macbride, Lucas e Mateus provavelmente usaram, como fonte para as genealogias de Jesus, registros públicos, mantidos até os dias de Flávio Josefo.

Árvore genealógica baseada no texto 

Naturais de Jerusalém
Filhos de Davi